Коль — ім'я, прізвище, частина топоніму.

прізвище
 Гельмут Коль (1930 — 2017) — німецький політик, канцлер Федеративної Республіки Німеччини.
 Йоганн Георг Коль (1808 — 1878) — німецький мандрівник, географ і письменник. 
 Йосип Якович Коль (1860—?) — відомий київський музикант чеського походження, військовий капельмейстер, композитор, педагог, музичний літератор, викладач Музично-драматичної школи Миколи Лисенка в перші роки її діяльності.
 Маркос Коль (, 1935—2017) — колумбійський футболіст і футбольний тренер.
ім'я
 Коль Сверкерсон (*? —†після 1173) — король Швеції у 1167—1173 роках, боровся з Еріксонами.
інше
 Коль-да-Нарґо (кат. Coll de Nargó) — муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, в Іспанії.
 Коль Тора — єрусалимська єшива литовської спрямованості єврейської ультраортодоксальної течії.
 Коль (урочище) - урочище в Криму.

Див. також
 Коль-Баїр (значення) 

німецькі прізвища
чеські прізвища